HPT ist die Abkürzung für:
 Heilpädagogische Tagesstätte, ein Hort oder Kindergarten für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
 Hessisches Polizeipräsidium für Technik
 Hexapod-Teleskop, Teleskop mit Hexapod-Montierung auf dem Cerro Armazones, Chile
 Hölder-Pichler-Tempsky, Österreichischer Schulbuchverlag, Wien
 Hyperparathyreoidismus, eine Regulationsstörung der Epithelkörperchen
 Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Polizeikennzeichen)

Abkürzung